BiH:
 Lađevići (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Lađevići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš